Валентина Летова:
 Летова, Валентина Вячеславовна (род. 1948) — советская артистка балета, испанский педагог-балетмейстер, народная артистка РСФСР.
 Летова, Валентина Ивановна (1911—1989) — советская легкоатлетка.